św. Metody z Olimpu (zm. 311) – biskup Patary, męczennik
 św. Metody Wyznawca (798/800–847) – patriarcha Konstantynopola
 św. Metody z Tesaloniki (ok. 815–885) – apostoł Słowian (zob. Cyryl i Metody)